В соревнованиях по боксу на Европейских играх смогут принять участие 317 спортсменов, которые будут соревноваться за 15 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более чем одним спортсменом в каждой весовой категории (10 у мужчин и 5 у женщин).

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены

Мужчины

до 49 кг

до 52 кг

до 56 кг

до 60 кг

до 64 кг

до 69 кг

до 75 кг

до 81 кг

до 91 кг

свыше 91 кг

Женщины

до 51 кг

до 57 кг

до 60 кг

до 69 кг

до 75 кг

Примечания

Ссылки 
 Бокс на официальном сайте Европейских игр 2019 года

Бокс на Европейских играх 2019